Kozani, albániai falu Elbasan megyében
Kozáni, görögországi város Nyugat-Makedóniában

Hasonló névvel lásd
Kozan (egyértelműsítő lap)